В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-2, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (півфінал)
 Трейсі Остін (переможниця)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Вірджинія Вейд (фінал)

 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Грір Стівенс (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1980